Кратер Клеро () — большой древний ударный кратер в южной материковой части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь французского математика, механика и астронома Алекси Клода Клеро (1713—1765); утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера Клеро являются кратер Лицет на западе; кратер Фарадей на северо-западе; кратер Мавролик на севере; кратер Бароцци на северо-востоке; кратер Брейслак на востоке; кратер Бэкон на юго-востоке и кратер Кювье на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 76,9 км, глубина 2,16 км.

Кратер Клеро имеет полигональную форму и значительно разрушен за длительное время своего существования, особенно в южной части. Вал сглажен, южная часть вала перекрыта сателлитными кратерами Клеро A, Клеро B и Клеро C (см. ниже). Высота вала над окружающей местностью достигает 1320 м, объем кратера составляет приблизительно 5 100 км3. Дно чаши сравнительно ровное, испещрено множеством мелких кратеров, в центре чаши располагается двойной сателлитный кратер Клеро D.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны 
Кратер Клеро на карте LAC-113 
Селенологическая карта окрестностей кратера 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны